Доротеенштадт () — исторический квартал в центре Берлина, относится к административному району Митте. Известен расположенными в нём Бранденбургскими воротами, Парижской площадью и бульваром Унтер-ден-Линден.

Границы Доротеенштадт образуют Большой Тиргартен на западе, река Шпрее — на севере, канал Купферграбен — на северо-востоке, улицы Хинтер-дем-Гисхаус () и Обервальштрассе () на востоке и Беренштрассе () — на юге.

В 1670 году Великий курфюрст Фридрих Вильгельм I подарил своей второй супруге Доротее Софии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургской усадьбу Тиргартен в Кёльне, расположенное между берлинской крепостной стеной и Большим Тиргартеном. В соответствии с планом застройки квартала улицы в новом городе прокладывались строго перпендикулярно друг другу. В 1674 году новое поселение получило городские привилегии и в 1681 году в честь курфюрстины Доротеи получило название Доротеенштадт. В 1710 году Доротеенштадт вместе с другими самостоятельными городами Берлин, Кёльн, Фридрихсвердер и Фридрихштадт был объединён в «главную королевскую резиденцию» Берлин. Со строительством в Берлине городской железной дороги наряду с аристократическим Унтер-ден-Линден к 1880 году другим оживлённым местом в Доротеенштадт становится вокзал Фридрихштрассе. Численность населения Доротеенштадт составляла на 1867 год 20 144 человека, а в 1910 году — 11 558. В 1920 году в ходе формирования Большого Берлина Доротеенштадт вошёл в состав нового городского округа Митте. Во времена ГДР в Доротеенштадт были восстановлены многие исторические здания, разрушенные во время Второй мировой войны, в частности: здание Берлинского университета имени Гумбольдта, Государственной оперы и Старой библиотеки. После объединения Германии началась застройка территории вокруг Парижской площади.

Достопримечательности Доротеенштадта 
 Парижская площадь:
 Бранденбургские ворота;
 Посольство США;
 Берлинская академия искусств;
 Посольство Франции.
 Улица Вильгельмштрассе:
 Маршальский мост ();
 Дом Якоба Кайзера;
 Посольство Великобритании.
 Унтер-ден-Линден:
 Посольство РФ;
 Музыкальный театр «Комише опер»;
 Главное здание Берлинского университета имени Гумбольдта, бывший дворец принца Генриха;
 Берлинская государственная библиотека;
 Старая библиотека;
 Бебельплац;
 Берлинская государственная опера;
 Конная статуя Фридриха Великого;
 Нойе-Вахе;
 Дворец Принцесс.
 Фридрихштрассе:
 Мост Вайдендаммер-брюкке;
 Адмиральский дворец;
 вокзал Фридрихштрассе.
 Доротеенштадтское кладбище

Города Германии, вошедшие в состав другого города
История Берлина
Район Митте